Le tournoi de tennis de Barranquilla est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute du 15 au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Barranquilla

Navigation 

Barranquilla
Compétition de tennis en Colombie
Sport à Barranquilla
1965 en Colombie
Sport en mars 1965